Płochocin (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Świecki, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Płochocin (Mazovië), een plaats in het Poolse district Warszawski Zachodni, woiwodschap Mazovië
 Płochocin (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Policki, woiwodschap West-Pommeren